Torneigs de tennis masculí: 
 Serbia Open 2021 (ATP 250)
 Belgrade Open 2021 (ATP 250)
 Torneigs de tennis femení: 
 Serbia Ladies Open 2021 (WTA 250)